Мегиддо:
 Мегиддо — холм на территории Израиля, в предгорье Кармель, возле современного одноименного поселения, известный археологическими раскопками.
 Мегиддо — региональный совет в Северном округе Израиля.
 Мегиддо —  израильский аэропорт, расположенный возле Мегиддо и в 3 километрах к юго-западу от Афулы в Изреельской долине.
 Megiddo — EP норвежской блэк-металлической группы Satyricon.